Pange lingua («па́нгэ ли́нгва», с лат. букв. «Воспой, язык») — католический гимн. Стихи написаны Фомой Аквинским для праздника Тела Христова (; современное название — Торжество Пресвятого Тела и Крови Христа). Автор музыки неизвестен.

Краткая характеристика 
Гимн посвящён прославлению Святых Даров, то есть Тела и Крови Христовых, пресуществляемых из хлеба и вина во время мессы. Он поётся также в Великий Четверг, во время процессии перенесения Святых Даров в особую часовню, где они хранятся до литургии Великой Пятницы.

Инципит Pange lingua gloriosi / Corporis mysterium Фома Аквинский заимствовал из более древнего гимна , автором которого согласно церковному преданию был епископ Венанций Фортунат. Гимн Венанция посвящён Кресту Христову и исполняется (на оригинальную мелодию первого тона) в католическом богослужении на Страстной неделе.

Текст 
Текст гимна состоит из шести строф, написанных четырёхстопным хореем, типичным для латинской гимнографии высокого Средневековья. В отличие от гимна Венанция (хореический тетраметр на античный манер) стихи Фомы — обычная рифмованная силлабо-тоника (схема рифмовки ababab). Пятая и шестая строфы гимна «Pange lingua» (начиная от «Tantum ergo sacramentum» до конца) распеваются также как отдельный гимн во время выставления Святых Даров для адорации.

Музыка 

В традиционной (дореформенной) григорианике использовались две схожие мелодические версии гимна — первого и третьего тонов; более популярна версия третьего тона (см. иллюстрацию). Старейшие рукописи, содержащие мелодию III тона, относятся к XIII веку.

Музыкальная «строфа» гимна состоит из трёх «строк» (одна музыкальная строка охватывает две стихотворные строки), каждая из которых чётко делится на две «полустроки» (одна музыкальная полустрока соответствует одной стихотворной строке). В каждой последующей строфе (как это типично для католического гимна) музыка повторяется.

Рецепция

В академической музыке 
Мелодические фрагменты первой строки гимна (версия третьего тона) взял за основу своей мессы «Pange lingua» Жоскен Депре. Т. Л. де Виктория написал две обработки гимна (два мотета в технике alternatim) — для одной он взял «римскую» (то есть григорианскую) мелодию первого тона, для другой — «испанский» вариант мелодии.

Чаще в многоголосной музыке Ренессанса и барокко использовался лишь мотив из начала второй строки гимна («sanguinisque pretiosi», g-a-c1-h-a-g-a-g), который стал cantus firmus версета (пятого тона) М.Росси, ричеркара И. Я. Фробергера (FbWV 404), канцоны И. К. Керля, фуги E-dur из второго тома ХТК И. С. Баха (BWV 878) и других композиторских сочинений. Образцовая разработка темы гимна в сборнике «Gradus ad Parnassum» И. Й. Фукса обрела популярность как дидактический материал для изучения полифонии. Некоторые исследователи считают, что тема финала симфонии № 41 «Юпитер» В. А. Моцарта также обязана указанному мотиву.

Текст (но не музыку) гимна использовали Дитриха Букстехуде (в кантате BuxWV 91) и З.Кодай (Pange lingua, для смешанного хора и органа, 1929).

В неакадемической музыке 
Измененный фрагмент второй строфы ("Et in mundo conversatus...") используется как рефрен в песне группы Hi-Fi "Прости" (альбом "Первый контакт", 1999).

Примечания

Литература 
 Воспойте Господу. Литургические песнопения католической церкви в России. Москва: Искусство добра, 2005.

Ссылки 
 
 Markus Bautsch. Über Kontrafakturen gregorianischen Repertoires

Католические гимны